Barkassowo (, ) ist der Name von Orten in Russland und in der Ukraine:
 Barkassowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland (Neu Katzkeim, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Barkassowo (Ukraine), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Ukraine